Меститлан има више значења:

 Меститлан, Тоналапита (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Меститлан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Меститлан (Меститлан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику